Collegium Nobilium pijarów w Warszawie
 Kolegium Pijarów w Dąbrowicy
 Kolegium Pijarów w Lubieszowie
 Kolegium Pijarów we Lwowie
 Kolegium Pijarów w Podolińcu
 Kolegium Pijarów w Radomiu
Kolegium Pijarów w Szczuczynie